Le nom équerre peut désigner :

 Une équerre, outil utilisé en géométrie pour tracer des angles droits ;
 Équerre de mécanicien ;
 Une équerre, le nom d'une figure en gymnastique ;
 Équerre, le nom d'une petite constellation (Norma) de l'hémisphère sud ;
 L'Équerre, nom d'une revue d'architecture liégeoise de 1928 à 1939 ;
 Groupe l'Équerre, groupe d'architectes et urbanistes modernistes liégeois ;
 L'Équerre d'argent, prix d'architecture créé en 1983.

Voir aussi 
 Équerrette